San Cristóbal de La Laguna kan syfta på:

 San Cristóbal de La Laguna (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien
 La Laguna – kommunens huvudort